Алексе́й Эйбоже́нко:
 Эйбоженко, Алексей Алексеевич (род. 1970) — российский журналист, теле- и радиоведущий.
 Эйбоженко, Алексей Сергеевич (1934—1980) — советский актёр театра и кино.